O Campeonato Colombiano de Futebol de 2002 - Finalización, oficialmente "Copa Mustang II" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 56º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases. Na primeira se jogavam turno em três grupos de seis e depois jogos de ida todos contra todos. Os oito melhores na soma das duas etapas jogavam um octogonal com dois grupos de quatro, sendo que os dois primeiros colocados jogavam uma final que decidia o Finalización. O campeão do Finalización era classificado para a Copa Libertadores da América de 2003, juntamente com o campeão do Apertura e o melhor colocado na soma dos dois torneios. O pior na lista de promedios era rebaixado para o Campeonato Colombiano de Futebol de 2003 - Segunda Divisão. Os dois melhores na soma do Apertura e Finalización que não foram classificados para a Libertadores vão para a Copa Sul-Americana 2003.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 2002